DELUG steht für:
 Deutsche Linux User Group, eine Gruppe von Linux-interessierten Personen

Delug ist der Familienname von:
 Alois Delug (1859–1930), österreichischer Maler

DELUG